Chris Grayston, musicien britannique du 
 Neil Grayston (né en 1981), acteur canadien